Майк Ратье (; 11 мая 1974, Мэнвилл, ) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 1992 года был выбран в 1 раунде под общим 3 номером командой «Сан-Хосе Шаркс». 2 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1989-90  Sherwood Park Crusaders     AMHL   33    6   11   17   30   6   1   1   2   2
1990-91  Medicine Hat Tigers         WHL    64    1   16   17   28  12   0   4   4   2
1991-92  Medicine Hat Tigers         WHL    67   11   23   34  109   4   0   1   1   2
1992-93  Medicine Hat Tigers         WHL    57   12   37   49  103  10   3   3   6  12
1992-93  Kansas-City Blades          IHL    --   --   --   --   --   5   0   0   0  12
1993-94  Kansas-City Blades          IHL     6    0    2    2    0  --  --  --  --  --
1993-94  San Jose Sharks             NHL    47    1    9   10   59   1   0   0   0   0
1994-95  Kansas-City Blades          IHL     6    0    1    1    7  --  --  --  --  --
1994-95  San Jose Sharks             NHL    42    2    7    9   29  11   5   2   7   4
1995-96  Kansas-City Blades          IHL    36    6   11   17   34  --  --  --  --  --
1995-96  San Jose Sharks             NHL    27    0    7    7   14  --  --  --  --  --
1996-97  San Jose Sharks             NHL    31    0    8    8   21  --  --  --  --  --
1997-98  San Jose Sharks             NHL    81    3   12   15   59   6   1   0   1   6
1998-99  San Jose Sharks             NHL    82    5    9   14   36   6   0   0   0   4
1999-00  San Jose Sharks             NHL    66    2   14   16   31  12   1   3   4   8
2000-01  San Jose Sharks             NHL    81    0   11   11   48   6   0   1   1   4
2001-02  San Jose Sharks             NHL    52    5   12   17   48  12   1   3   4   6
2002-03  San Jose Sharks             NHL    82    7   22   29   48  --  --  --  --  --
2003-04  San Jose Sharks             NHL    80    2   17   19   46  17   1   5   6  13
2005-06  Philadelphia Flyers         NHL    79    3   21   24   46   6   0   0   0   6
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    18    0    1    1    6
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        768   30  150  180  491  77   9  14  23  51

Ссылки 
 Статистика Р. на сайте Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 11 мая
Родившиеся в 1974 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»